Sarus Balázs (Győr, 1988. december 9. –) magyar labdarúgó-középpályás.

Források 
Sarus Balázs adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1988-ban született személyek
Győriek
Magyar labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Győri ETO labdarúgói
A Gyirmót SE labdarúgói
A DAC 1912 FC labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
Élő személyek